Franz Stöckli – bobbista svizzero
 Fritz Stöckli – lottatore e bobbista svizzero
 Ralph Stöckli – giocatore di curling svizzero